Bachklingengraben ist ein Gewässername:

 Bachklingengraben (Altmühl), rechter Zufluss der Altmühl vor Wettelsheim, Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Bachklingengraben (Lentersheimer Mühlbach), linker Zufluss des Lentersheimer Mühlbachs nach Altentrüdingen, Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern